O'Fallon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
O'Fallon (Illinois)
O'Fallon (Missouri)